Kikutani ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Kikutani (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kikutani (* 1980), japanischer Rugby-Union-Spieler